CDC kan syfta på:

 CDC – USA:s smittskyddsinstitut, se Centers for Disease Control and Prevention
 CDC – en superdatortillverkare på 1960-talet, se Control Data Corporation
 CDC – ett tidigare politiskt parti i Katalonien, se Convergència Democràtica de Catalunya
 CDC6 – ett protein i eukaryota celler Cell division cycle 6